Il y a eu au moins deux femmes nobles portant ce nom :
 Agnès Ire de Nevers (° 1170 - † 1192 ou 1193), fille de Guy de Nevers, comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, et de Mathilde de Bourgogne, dame de Montpensier  [Capet] (° 1170- † Mailly 2 or 6 fév. 1193)
 Agnès II de Nevers (° ~1205 - † 1225), fille de Mathilde de Courtenay et de Hervé IV de Donzy

Références

Voir aussi 
 

Homonymie dynastique